Stora Angsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Angsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (36,5 ha)
Stora Angsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (11,2 ha)

Se även
Angsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn